Der Begriff Checkpoint (engl. für Kontrollpunkt) steht für:

 einen festen Punkt an einer Verkehrsverbindung, der zur Kontrolle der Verkehrsteilnehmer oder zur Fahndung nach Gesuchten dient – siehe Kontrollstelle, Grenzübergang, Checkpoint Alpha, Checkpoint Charlie
 Checkpoint (1956), einen Film von Ralph Thomas aus dem Jahr 1956
 Checkpoint (1987), einen Film von Parviz Sayyad aus dem Jahr 1987
 Checkpoint (Datenbank), eine Zusicherung, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt der vollständige Datenbankzustand in den stabilen Speicher geschrieben wurde
 Checkpoint (EDV), eine Zwischenspeicherung von Ergebnissen bei lange andauernden Computer-Berechnungen
 Checkpoint (Fernsehsendung), ein Fernsehmagazin des ZDF
 Checkpoint (Flipperautomat), ein Flipperautomat von Data East (1991)
 Checkpoint (Molekularbiologie)
 Checkpoint (Novelle), eine Novelle von Nicholson Baker aus dem Jahr 2004
 Check Point, einen Firewall- und Softwarehersteller
 Festgelegte Speicherpunkte in Videospielen
 Checkpoint Systems Inc., einen Hersteller von Elektronischer Warensicherung
 Immun-Checkpoints, Rezeptoren auf Immunzellen, die die Immunantwort modulieren können
 den Tagesspiegel Checkpoint, einen journalistischen E-Mail-Newsletter der Berliner Tageszeitung „Der Tagesspiegel“